Foo kan have flere betydninger:

 Foo (data) – metasyntaktisk variabel indenfor edb-programmering.
 Foo Fighters – amerikansk rock gruppe dannet af Dave Grohl i 1995.
 Foo fighter – Ufo-udtryk i forbindelse med mystiske luftfænomener under anden verdenskrig.